Ева Пфафф і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Пфафф - з Манон Боллеграф, а Смайлі - з Венді Тернбулл.

Боллеграф і Пфафф програли в першому колі парі Бет Герр і Кенді Рейнолдс.

Смайлі та Тернбулл у чвертьфіналі програли парі Яна Новотна і Гелена Сукова.

Катріна Адамс і Зіна Гаррісон виграли титул, оскільки у фіналі Новотна і Сукова знялись за рахунку 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Pilkington Glass Championships 1989 Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд 1989